Paradera ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Paradera, uruguayischer Politiker
 Carlos Paradera, uruguayischer Politiker
 Francisco Paradera (1895–??), uruguayischer Politiker

Paradera ist der Name folgender Orte:
 Paradera (Aruba), Ort auf Aruba, Kleine Antillen